Kartli (regio)
 Sjida Kartli of Binnen-Kartli, deelregio
 Kvemo Kartli of Neder-Kartli, deelregio
 Zemo Kartli of Opper-Kartli, deelregio
 Koninkrijk Kartlië
 Koninkrijk Kartli-Kachetië (18e eeuw)
 Koninkrijk Iberië, de naam in de Klassieke Oudheid voor het koninkrijk Kartli
 Kartli Stadium, voetbalstadium in Gori, Georgië